UFC on ESPN: Barboza vs. Chikadze, также известный как UFC on ESPN 30 или UFC Vegas 35 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 28 августа 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Гига Чикадзе победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе между Эдсоном Барбозой (#9 рейтинга) и Гигой Чикадзе (#10 рейтинга).

Ожидается, что на этом турнире также состоится финал сезона шоу The Return of The Ultimate Fighter: Team Volkanovski vs. Team Ortega, в котором будут представлены финальные поединки как в среднем, так и в легчайшем весах. Трезин Гор выбыл из финала в среднем весе против Брайана Баттла из-за травмы мениска и был заменен Гилбертом Урбиной.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

[*] Мана Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

[**] Рефери снял с Турмана очко в третьем раунде за повторный тычок пальцем в глас соперника.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Рикки Турсиос vs. Брэди Хистэнд
 Выступление вечера: Гига Чикадзе, Джеральд Миршарт, Абдул Разак Альхассан и Пэт Сабатини

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
31 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Робби Лоулер (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 среднего веса;

Кевин Ли (бывший #11) после поражения на турнире в новой весовой категории покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса;

Раулиан Паива (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN